Підопригора або Підіпригора — авторами цих прізвищ були козаки. За правилами Січі, новоприбулі повинні були залишити свої прізвища за зовнішніми стінами і увійти до козацького світу з тим ім'ям, яке б найудаліше їх характеризувало. Зважаючи на таку наочність козацького життя, не слід дивуватися з того, що сьогодні одні з найнезвичайніших прізвищ належать нащадкам справжніх козаків.

 Підопригора-Ревук Лідія Василівна
 Підопригора Василь
 Підопригора Зінаїда Андріївна —  радянська українська вчена-правознавець, спеціалістка в області цивільного права.
 Василенко-Підопригора Олена
 Підопригора Олександр Данилович
 Підопригора Опанас Андронович — український правознавець, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений працівник освіти України.
 Підопригора Леонід Тимофійович — командир куреня Дієвої Армії УНР.

Українські прізвища